Роберт Фрэнк Невин (; 18 марта 1938, Тимминс — 21 сентября 2020, Торонто) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963), четырёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение трёх полных сезонов играл за «Торонто Мальборос», по итогам двух сезонов подряд зарабатывал более 70 очков за сезон и попадал в Сборную всех звёзд. По окончании сезона 1957/58 присоединился к клубу НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», но сыграл за него только четыре матча. Последующие два сезона Невин играл за «Шикутими Сагенинс» и «Рочестер Американс», став в «Американс» по итогам сезона 1959/60 вторым бомбардиром команды с 74 набранными очками.

Вернувшись в состав «Мейпл Лифс», за который он играл почти четыре сезона, Невин в 1962 и 1963 годах выиграл два Кубка Стэнли подряд, составив результативную атакующую тройку с Редом Келли и Фрэнком Маховличем.

По ходу сезона 1963/64 в числе других игроков был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который отыграл также результативно семь с половиной сезонов, при этом являясь капитаном команды в период выступления за эту команду.

По окончании сезона 1970/71 был обменян в «Миннесоту Норт Старз» на Бобби Руссо, где Невин отыграл два сезона, но уже не отличаясь высокой результативностью.

Его последним клубом в НХЛ стал «Лос-Анджелес Кингз», где он отыграл три сезона, заработав по итогам сезона 1974/75, лучшие в своей карьере в НХЛ 72 очка.

Его последним клубом в карьере стал «Эдмонтон Ойлерз», который выступал тогда в ВХА, где сыграв 13 игр он завершил карьеру из-за перелома ключицы.

Смерть 
Скончался 21 сентября 2020 года в Торонто на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ